Do soutěže smíšené čtyřhry na melbournském Australian Open 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl třetí nasazený francouzsko-kanadský pár Kristina Mladenovicová a Daniel Nestor. Ve finále však nestačili na vítěze turnaje Martinu Hingisovou s Leanderem Paesem.

Šampióny soutěže smíšené čtyřhry se stali Ind Leander Paes a Švýcarka Martina Hingisová, kteří ve finále zdolali obhájce titulu a třetí nasazený kanadsko-francouzský pár Daniel Nestor a Kristina Mladenovicová. Vítězný pár zvítězil po hladkém dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Vítězové si do žebříčků ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 142 500 australských dolarů.

Nasazení párů 
  Sania Mirzaová /  Bruno Soares (semifinále)
  Katarina Srebotniková /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Kristina Mladenovicová /  Daniel Nestor (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Juan Sebastián Cabal (čtvrtfinále)
  Jaroslava Švedovová /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  'Martina Hingisová /  Leander Paes (vítězové)
  Květa Peschkeová /  Marcin Matkowski (1. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2015